こ в хирагане и コ в катакане — символы японской каны, используемые для записи ровно одной моры. В системе Поливанова записывается кириллицей: «ко», в международном фонетическом алфавите звучание записывается: /ko/. В современном японском языке находится на десятом месте в слоговой азбуке, после け и перед さ.

Происхождение 
こ и コ появились в результате упрощённого написания кандзи 己.

Написание

Коды символов в кодировках 
 Юникод:
 こ: U+3053,
 コ: U+30B3.

Кана